Angelescu, Anghelescu:
 Aurel Angelescu (1886, Ploiești  1938, București), un matematician român
 Constantin I. Angelescu (1869, Craiova  1948, București), un politician, medic și profesor
 Guvernul Constantin Angelescu, un consiliu de miniștri
 Subsecretari de stat în Guvernul Constantin Angelescu
 Constantin Angelescu (economist) (1883–1973), un politician și economist român, guvernator al Băncii Naționale a României
 Constantin C. Angelescu (1905-2000), un istoric și jurist român 
 Elie Angelescu (1830  1882), un matematician și inginer român
 Emil Angelescu, un bober român
 Eugen I. Angelescu (1896  1968), un chimist român
 Gheorghe Angelescu (* 1961, București), un inginer și om politic
 Gheorghe Angelescu (1839, București  1915, Târgu Jiu), un general român
 Ion Angelescu, ministru de finanțe al României
 Mircea (Nicolae) Angelescu (1923, Râmnicu Vâlcea  2010, București), un reputat medic infecționist, scriitor
 Nicolae Angelescu (* 1931), un reputat chirurg român
 Paul Angelescu, un general român
 Silviu Angelescu (* 1945, București), un profesor universitar de etnologie și folclor, folclorist și romancier român

Anghelescu 
 Alexandru Anghelescu (1836  1911, București)
 Constantin I. Anghelescu (Angelescu)
 Gheorghe Anghelescu (1934, Brătești), un amiral român
 Giulia Anghelescu (* 1984, Galați), o cântăreață română
 Marcel Anghelescu (1909, Craiova  1977, București), un celebru actor român de teatru și film
 Mircea Anghelescu (* 1941, București), un cercetător literar, critic literar, filolog, istoric literar, paleograf și pedagog român
 Stana Anghelescu, un om de afaceri român

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera A
 Gheorghe Angelescu (dezambiguizare)
 Angeles

Nume de familie românești